Röj kan avse flera saker:

Röj – bygdemål för en tjäderhona, se Tjäder
Minröj – ett datorspel